Příjmení Matzner nosí více významných osobností:

 Antonín Matzner (1944–2017) – český publicista, spisovatel, producent, hudební režisér a dramaturg
 Drahomíra Matznerová – česká varhanice
 Franz Matzner (1869–1943) – československý politik německé národnosti